Iracema (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Iracema (Roraima), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Roraima
Iracema (geslacht), geslacht van Amerikaanse mesalen